Az 1957-es férfi kosárlabda-Európa-bajnokságra Bulgáriában került sor 1957. június 20. és június 30. között. A tornán 16 válogatott vett részt. Az Eb-t a Szovjetunió nyerte, amelynek ez volt a negyedik Eb-címe. A címvédő magyar válogatott a negyedik helyen végzett.

Lebonyolítás 
A 16 csapat négy darab négyes csoportot alkotott. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a végeredményt. Az első két helyezett jutott a nyolcas döntőbe, a harmadik és negyedikek a 9–16. helyért játszhattak.

A nyolcas döntőben és a 9–16. helyekért zajló küzdelmekben a csapatok egy-egy csoportot alkottak. Újabb körmérkőzésekre került sor, a csoportok végeredménye lett egyben az Európa-bajnokság végeredménye is.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Helyosztók

A 9–16. helyért

Nyolcas döntő

Végeredmény

Források 
 
 
 
 

1957
Kosarlabda